Alexis Masbou (ur. 2 listopada 1987 w Albi) – francuski motocyklista.

Kariera 
Masbou zaczął ścigać się na motocyklu mając jedenaście lat, a w wyścigu zadebiutował w 2001 w kategorii 50cm3 (Conti Cup), potem przeniósł się do klasy 125cm3. Alexis zdobył tytuł mistrza kraju 125cm3 w 2004, równolegle startował w Mistrzostwach Europy i zajął szóstą lokatę. Pierwszy, pełny sezon z MotoGP Francuz zaliczył w 2005 roku, podpisał wtedy kontrakt z Ajo Motorsport, kolejne lata nie opiewały jednak w wielkie sukcesy, a najlepszą pozycją w końcowej klasyfikacji była 8 lokata z 2013.

Do 2014 Masbou przystąpił, jako zawodnik Hondy w teamie Ongetta-Rivacold i dla tego teamu dwukrotnie uczestniczył na dekoracji zwycięzcy wyścigu. W następnym sezonie nawet był liderem klasyfikacji generalnej po inauguracyjnym wyścigu sezonu w Katarze, jednakże zawiódł słabymi występami.

Statystyki 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Albi (Francja)
Francuscy kierowcy MotoGP